Trent puede referirse a:

 Gary Trent, un exbaloncestista de la NBA.
 Río Trent, uno de los ríos más importantes de Inglaterra.
 Rolls-Royce Trent, una familia de motores a reacción fabricados por Rolls-Royce.
 Rolls Royce Trent (turbohélice), el primer motor turbohélice de Rolls-Royce.
 Trent Fernández, un personaje de ficción del universo de la serie televisiva estadounidense para niños Power Rangers.
 Trent Reznor, músico, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense.
 Trent Tomlinson, cantautor estadounidense de música country.
 Trent Tucker, un exbaloncestista de la NBA.
 Trent, municipio de la isla de Rügen, Alemania.
 Trent Alexander-Arnold, un futbolista inglés.